Pube – regione anatomica di forma triangolare, situata in corrispondenza della sinfisi pubica, al di sotto dell'ipogastrio.
 Osso pubico, componente dell'osso iliaco.
 El Pube – è un CD singolo promozionale di Elio e le Storie Tese del 1996.